Авшарян — фамилия армянского происхождения. Известные носители:

 Авшарян, Герасим Энрихович — армянский психолог, писатель.
 Авшарян, Григор — командир шестого армянского добровольческого отряда в составе войск Кавказского фронта в Первой мировой войне.